Зыковка — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Зыковка — название аула Журумбай Жуалынского района Жамбылской области до 2007 года.

Россия 
 Зыковка — деревня в Фатежском районе Курской области.
 Зыковка — деревня в Кунгурском районе Пермского края.